Вьеннский международный женский теннисный турнир 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Пуатье, департамент Вьенна, с 23 по 23 октября.

Одиночный разряд

Посев 
Первым номером посева в одиночном соревновании стала Татьяна Мария (№ 49 в мире на 16 октября 2017 года).

 1 Рейтинг на 16 Октября 2017 года.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Посев

Ход борьбы

См. также 
 Вьеннский международный женский теннисный турнир
 Цикл женских турниров ITF 2017

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Теннис
Октябрь 2017 года
2017